Crowhurst – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Crowhurst – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey